Svetovno prvenstvo v atletiki 2017 je bilo 16. svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 4. in 13. avgustom 2017 na Olimpijskem stadionu v Londonu. Udeležilo se ga je 2034 atletov iz 205-ih držav, ki so tekmovali v 47-ih disciplinah. Najuspešnejša država na prvenstvu je ZDA z desetimi zlatimi medaljami.

Dobitniki medalj
DR - državni rekord, RS - rekord sezone, RP - rekord svetovnih prvenstev, CR - celinski rekord, OR - osebni rekord

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Sodelujoče države 

 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (1)
 (1)
 (5)
 (10)
 (1)
 (5)
 (1)
 (62)
 (5)
 (19)
 (4)
 (27)
 (26)
 (1)
 (8)
 (16)
 (18)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (2)
 (12)
 (39)
 (3)
 (1)
 (8)
 (2)
 (4)
 (1)
 (2)
 (57)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (9)
 (50)
 (2)
 (2)
 (20)
 (1)
 (1)
 (1)
 (9)
 (28)
 (5)
 (27)
 (1)
 (4)
 (4)
 (2)
 (3)
 (17)
 (4)
 (1)
 (1)
 (8)
 (14)
 (46)
 (1)
 (12)
 (55)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (76)
 (8)
 (1)
 (92)
 (21)
 (4)
 (1)
 (7)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (16)
 (3)
 (25)
 (1)
 (3)
 (1)
 (12)
 (8)
 (36)
 (4)
 (63)
 (47)
 (1)
 (13)
 (50)
 (1)
 (1)
 (3)
 (4)
 (1)
 (12)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (15)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (15)
 (5)
 (1)
 (5)
 (1)
 (1)
 (15)
 (1)
 (1)
 (5)
 (1)
 (1)
 (30)
 (12)
 (1)
 (1)
 (15)
 (3)
 (1)
 (13)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (3)
 (2)
 (7)
 (1)
 (51)
 (21)
 (5)
 (5)
 (15)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (1)
 (5)
 (7)
 (1)
 (1)
 (29)
 (17)
 (1)
 (59)
 (4)
 (1)
 (1)
 (1)
 (32)
 (19)
 (1)
 (2)
 (8)
 (2)
 (1)
 (25)
 (5)
 (27)
 (1)
 (1)
 (1)
 (22)
 (48)
 (1)
 (167)
 (5)
 (1)
 (2)
 (1)
 (11)
 (1)
 (2)
 (5)

Zunanje povezave 

 
 Uradni rezultati

2017
2017 v športu
Športne prireditve v Angliji
Šport v Londonu